Melanotaeniidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Regenboogvissen 
 Telmatherinidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Regenboogvissen